«Авата́р: Путь воды́» () — американский эпический научно-фантастический фильм режиссёра и сценариста Джеймса Кэмерона, созданный студиями Lightstorm Entertainment и TSG Entertainment II и выпущенный студией 20th Century Studios. Второй фильм во франшизе после оригинальной ленты «Аватар» (2009). Кэмерон выступает продюсером фильма вместе с Джоном Ландау и соавтором сценария вместе с Риком Джаффа и Амандой Сильвер на основе сюжета, который троица создала с Джошом Фридманом и . Почти все члены актёрского состава первой части вернулись к своим ролям, в том числе Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Си Си Эйч Паундер и Мэтт Джеральд, а Сигурни Уивер исполнит другую роль. Премьера фильма состоялась 6 декабря 2022 года в Лондоне, а в США — 16 декабря 2022 года.

Кэмерон заявил в 2006 году, что хотел бы создать сиквелы фильма «Аватар» в случае успеха ленты. В 2010 году режиссёр объявил о планах на два сиквела, первый из которых должен был выйти в 2014 году. Однако разработка дополнительных трёх сиквелов ко второй части и необходимость разработки прорывной технологии для съёмок сцен под водой привели к значительным задержкам для работы над сценарием, подготовки к съёмкам и проработке визуальных эффектов. Предварительные съёмки сиквела начались 15 августа 2017 года в Манхэттен-Бич, после чего 25 сентября началась основная часть производства в Новой Зеландии параллельно со съемками продолжения сиквела «Аватар 3». Съёмки завершились в конце сентября 2020 года, спустя три года, включая заморозку производства во время пандемии COVID-19.

Дата премьеры фильма менялась восемь раз. В широкий прокат в США фильм вышел 16 декабря 2022 года. Премьеры трёх последующих сиквелов запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы соответственно. При этом судьба последних двух зависит от коммерческого успеха «Пути воды». Бюджет картины оценивается в 350—460 млн. $, что делает её одним из самых дорогих проектов всех времён. По оценкам журнала «Forbes», бюджет «Аватара 2», с учётом маркетинга, превышает $500 млн.

«Аватар: Путь воды» получил положительные отзывы критиков, похваливших новаторские визуальные эффекты, технические амбиции, режиссуру Кэмерона и построение мира, съёмку и музыку, хотя некоторые критиковали его сюжет и высокую длительность. Многие издания и организации назвали «Путь воды» одним из лучших фильмов 2022 года, он был номинирован на две премии «Золотой глобус» и четыре премии «Оскар».

В мировом прокате «Путь воды» собрал более 2,3 миллиардов долларов по состоянию на 20 марта 2023 года, став самым кассовым фильмом 2022 года и третьим самым кассовым фильмом в истории.

Сюжет 
Прошло полтора десятилетия после событий первого фильма. Джейк Салли — вождь клана Оматикайя. Он живёт с Нейтири, в их семье растут сыновья Нетейам и Ло’ак, дочь Туктирей, приёмная дочь Кири, родившаяся от аватара Грэйс Огустин, а также Майлз Сокорро по прозвищу «Паук», человек по происхождению. Он — сын полковника Майлза Куоритча, родившийся на Пандоре, но из-за возраста неспособный отправиться на Землю в криосне.

Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Звездолёты землян при посадке выжигают своими двигателями крупную часть леса, на месте которого у побережья в течение года возводится оперативная база «Город-плацдарм». Джейк и аборигены ведут партизанскую кампанию против линий снабжения города. Тем временем с орбиты на базу прибывает новая группа аватаров с собственным сознанием, клонированных как На’ви, среди которых — аватар полковника Куоритча. Люди освоили технологию «рекомбинантов» — сохранения сознания и памяти личности. В аватар Куоритча были загружены память полковника и его желание отомстить Джейку Салли. Командующая войсками города генерал Фрэнс Ардмор ставит перед полковником и его группой морпехов задачу остановить повстанцев. Родная планета гибнет, поток беженцев с Земли будет расти и необходимо предоставить переселенцам надёжную базу на Пандоре.

Куоритч с группой десантируется в лесу и захватывает детей Джейка. Дети успевают сообщить родителям о появлении враждебных аватаров. Джейк и Нейтири выступают против группы полковника, освобождая свою семью, но Куоритч забирает Паука на базу землян, признавая в нём своего сына. Куоритч решает поближе познакомиться с Майлзом, чтобы привлечь его на свою сторону. Джейк понимает: рано или поздно Паук выдаст их убежище. Семья принимает трудное решение, они скрываются, направляясь на восток океана Пандоры, архипелаг тысячи островов. Клан рифов Меткайина даёт им убежище, хотя некоторые соплеменники презрительно называют семью Джейка полукровками. Семья изучает обычаи жителей рифов, они учатся плавать верхом на прирученных морских хищниках, изучают технику задержки дыхания под водой. Кири, девушка с паранормальными способностями, настраивает духовную связь с морем и его обитателями, а Ло’ак завязывает дружбу с Циреей, дочерью вождя клана Тоновари и его жены Ронал. Тем временем Паук учит Куоритча культуре На’ви, и вскоре под его наставлением он со своей командой аватаров успешно приручают икранов.

Ло’ак вступает в стычку с сыном вождя Аонунгом. Когда он возвращается, чтобы извиниться по настоянию отца, Аонунг и его друзья притворно мирятся. Ребята приглашают его на опасную охоту и бросают новичка в открытом океане, где обитает крупная акула, которая вскоре нападает на Ло’ака. От смерти его спасает тулкун, представитель ещё более крупного разумного вида китообразных, которых Меткайина считают своей духовной семьёй. Ло’ак лечит рану тулкуна, и они становятся друзьями. По возвращении Ло’ак берёт вину за произошедшее на себя, завоёвывая доверие Аонунга. Парень рассказывает сверстникам о дружбе с тулкуном, но ему говорят, что это Паякан, изгой среди своего вида, так как виновен в убийстве соплеменника. Ло’ак устанавливает нейронную связь с Паяканом и узнаёт, что тулкун был изгнан, потому что пошёл против законов своего вида и уговорил других молодых тулкунов напасть на китобоев, убивших его мать, но в ходе нападения все, кроме самого Паякана, были убиты людьми, и таким образом Паякан стал косвенно виновным в их гибели. Во время путешествия к Древу Душ Меткайины Кири связывается со своей матерью, но у неё случается сильный эпилептический припадок. Прибывшие учёные во главе с Нормом Спеллманом оказываются бессильны, и девушку нехотя исцеляет тса’хик Ронал.

Тем временем Куоритч прочёсывает архипелаг, допрашивая островных на’ви о местонахождении Джейка с применением пыток. Никто не выдаёт место, где спрятались беженцы. Взяв с собой Паука, Куоритч принимает под командование экраноплан — китобойное судно, которое охотится на тулкунов. Земляне собирают экстракт мозга животных, или «амриту» для создания бесценного средства от старения. Китобойная команда выслеживает и убивает самку тулкуна с детёнышем, дабы вызвать гнев клана Меткайина и тем самым выманить Джейка. Когда на’ви узнают о гибели самки тулкуна, Ло’ак отправляется в море, собираясь предупредить Паякана о том, что он может стать жертвой землян. За ним следуют его брат и сёстры, Цирея и Аонунг. Они обнаруживают, что Паякана уже преследуют китобои. В попытке спасти тулкуна Ло’ак, Цирея и Туктирей попадают в плен к Куоритчу.

Узнав о смертельной опасности, угрожающей их детям, Джейк, Нейтири и весь клан Меткайина выступают против людей. Джейк, приблизившись к судну Куоритча, колеблется, понимая, что атака против землян смертельна для племени. Неожиданно на корабль нападает Паякан, убивая часть команды, серьёзно повреждая судно и провоцируя атаку Меткайины. В ходе битвы Паук, находящийся в рубке корабля, запускает двигатели и направляет его на риф, прежде чем экипаж успевает его схватить, в результате тот получает пробоины и начинает тонуть. Нетейам спасает Ло’ака, Цирею и Паука, но получает смертельное ранение. Джейк сталкивается с Куоритчем, который прикрывается Кири как заложницей. Когда Нейтири делает то же самое с Пауком, Куоритч сначала отказывается от сына, но после пытается его спасти, лишаясь заложницы. Оставшись один на один, Джейк и Куоритч начинают схватку, но затопление судна останавливает их.

Джейк, Куоритч, Нейтири и Кири оказываются в ловушке внутри тонущего судна. Джейк душит Куоритча до потери сознания, и бросает тонуть. Джейка спасают Ло’ак и Паякан, а Кири призывает морских существ на выручку Нейтири и Туктирей. Паук находит и спасает Куоритча, но после отрекается от него, возвращаясь к семье Джейка. После похорон Нетейама, Джейк сообщает вождю Тоновари и Ронал о своём решении покинуть Меткайину. Однако Тоновари признаёт его членом клана и приглашает его семью остаться. Джейк и его семья принимают предложение и создают новое поселение на берегу моря, Джейк клянётся продолжать сражаться с захватчиками с Земли.

В ролях 
В фильме задействовано свыше 60 актёров, не считая актёров массовки.

Ещё в конце ноября 2009 года, до выхода в прокат фильма «Аватар», стало известно, что Сэм Уортингтон подписал контракт о своём участии в съёмках двух продолжений этой картины.

В феврале 2010 года Сигурни Уивер, участвуя во французской телепередаче Le Grand Journal, заявила, что у Кэмерона есть планы по включению её персонажа в сиквел, несмотря на то что её героиня, доктор Грейс Огустин, умирает в предыдущем фильме. На вопрос интервьюера, как это возможно, Уивер объяснила, что Огустин после смерти пребывает «в дереве», и у режиссёра есть идеи, как объединить «семью вместе».

История создания

Начало 
Ещё в июне 2006-го, за три года до выхода в прокат фильма «Аватар» (2009), режиссёр Джеймс Кэмерон сообщил о возможном создании сиквелов фильма, если тот «будет хорош и одержит победу». В середине февраля 2010 года режиссёр в интервью телеканалу MTV заявил, что, прежде чем приступать к съёмкам сиквела, ему нужно решить некоторые вопросы насчёт контракта со студией. Также Кэмерон сообщил о том, что «Аватар 2» будет продолжением истории основных персонажей предыдущей части. В апреле 2010 года режиссёр раскрыл некоторые подробности касательно фильмов «Аватар 2» и «Аватар 3». В частности, он сообщил об акценте на океане Пандоры как главном месте действия фильма, а также о намерении включить всю звёздную систему Альфа Центавра в сюжет третьей части. В январе 2011 года Кэмерон заявил, что оба фильма он намеревается снять и завершить одновременно, но выпустить с интервалом в один год. Кроме этого, все актёры, чьи персонажи выжили к концу фильма, получили приглашения сняться в сиквеле.

Проблема даты выхода 

В октябре 2010 года журнал Variety, ссылаясь на руководство компании 20th Century Fox, сообщил, что в декабре 2014 выйдет сиквел, к работе над которым Кэмерон должен был приступить в начале 2011 года, а к съёмкам — ближе к осени. Это в январе 2011 года подтвердил и сам Кэмерон: «Сейчас я работаю над написанием сюжета следующих двух фильмов по франчайзу „Аватара“», — сообщил он, — «…Текущий план состоит в выпуске сиквела на Рождество 2014 года и триквела на Рождество 2015 года». Однако в январе 2012 года, ссылаясь на продюсера проекта Джона Ландау, веб-сайт Bleedingcool.com заявил, что выход сиквела откладывается до 2017—2018 года. По утверждениям сайта, связано это с занятостью Кэмерона над подготовкой трёхмерного «Титаника» и необходимостью новых технологических разработок. В июне 2011 года веб-издание Fox News сообщило ранее упоминаемую дату: выход фильма «Аватар 2» намечен на декабрь 2014 года. Но 2 августа 2012 года стало известно, что выход переносится на 2015 год (или позднее), так как Кэмерон планирует снять одновременно вторую и третью часть франшизы.

По состоянию на 2016 год, выход в прокат был запланирован на декабрь 2018 года. В марте 2017 года режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что продолжение картины стоит ждать не раньше 2019 года. Позднее дата выхода была перенесена на 2020 год, а в 2019 году было объявлено о переносе на 2021 год. В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, дата выхода была перенесена на 16 декабря 2022 года.

В ноябре 2022 года Джеймс Кэмерон рассказал, что ряд отвергнутых для «Пути воды» идей нашли воплощение в графическом романе «Аватар: Возвышенность», который выйдет в США 6 декабря того же года.

Подготовка к съёмкам 
В марте 2011 года стало известно, что Кэмерон намерен совершить экспедицию вместе с актёрами в бразильские тропические леса, дабы ближе познакомиться с образом жизни местных племён и понять, каково это — жить в джунглях. В июне 2011 года Кэмерон сообщил, что он занят написанием сценария, а южно-калифорнийская студия Manhattan Beach уже строит съёмочные объекты. Также режиссёр упомянул о разработке новых анимационных техник, а продюсер Джон Ландау предположил, что при съёмках этого и последующего фильмов будет создано более чем 700 рабочих мест. Как и при создании предыдущего фильма, разработкой визуальных эффектов для продолжений будет заниматься компания Weta Digital.

В марте 2012 года режиссёр на борту одноместного батискафа Deepsea Challenger погрузился на дно Марианского жёлоба ради создания документального 3D-фильма об этой тихоокеанской впадине и получения вдохновения для создания океанского дна Пандоры. Таким образом Кэмерон стал первым человеком за последние 50 лет, кто предпринял подобную экспедицию, и третьим в истории.

В январе 2012 года на сайте Bleedingcool.com появилась информация, что Кэмерон намеревается провести эксперимент с кадровой частотой киноленты. Если 3D-съёмка «Аватара» проходила с частотой 24 кадра в секунду, то в этот раз режиссёр планирует увеличить число до шестидесяти.

В октябре 2013 года Сэм Уортингтон в прямом эфире австралийской радиостанции рассказал, что съёмки второй части, а точнее, всей оставшейся квадрологии «Аватар» стартуют в октябре 2014 и продлятся ровно год. Джеймс Кэмерон планирует отснять материал сразу для трёх картин, выпуск которых намечен на декабрь 2016, декабрь 2017 и декабрь 2018 соответственно. Также из интервью актёра стало известно, что большая часть сценария для второй части уже написана, и сейчас ведутся первые подготовительные работы, что не подразумевает непосредственное предпроизводство. Скорее, проект находится на уровне обсуждения и согласования деталей.

Бюджет 
Суммарный бюджет всех будущих фильмов франшизы «Аватар» составляет более 1 миллиарда долларов. Если эта сумма распределена равномерно по всем четырём картинам, каждая из них будет иметь примерный бюджет в 250 миллионов долларов. Третий фильм выйдет в декабре 2024 года, а четвёртый и пятый — в 2026 и 2028 году соответственно.

Съёмки 

Для съёмок как этого фильма, так и последующего, Кэмерон сроком на 5 лет арендовал съёмочную площадку MBS Media Campus (ранее известную как Manhattan Beach Studios), находящуюся в Южной Калифорнии. Характерными чертами этой площадки являются «агрессивная» программа по экономии водных ресурсов, использование экологически чистых чистящих средств и красок, а также ряд других «зелёных» программ. Кэмерон намерен установить в студии солнечные батареи и снять оба фильма за счёт солнечной энергии. Расходы на установку соответствующего оборудования обойдутся режиссёру в 5 миллионов долларов. 15 января 2015 года было объявлено, что Джеймс Кэмерон перенёс дату премьеры Аватара 2 на конец 2017 года. Перенос связан с кропотливой работой над сценарием. По словам Кэмерона, все три части Аватара пишутся одновременно и связаны одной сюжетной линией, также он добавил, что дизайнеры уже закончили работу над внешним видом живых существ и окружающей среды. Все три части будут выходить с перерывом в один год.
В январе 2016 года Джеймс Кэмерон перенёс дату выхода фильма на 2018 год, всё из-за возможной конкуренции с фильмом Звёздные войны: Последние джедаи, выход которого был запланирован на 14 декабря 2017 года.

17 марта 2020 года Джон Ландау объявил, что съёмки сиквела фильма «Аватар» в Новой Зеландии отложены на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. Он также подтвердил, что производство останется в Лос-Анджелесе. Однако производство продолжалось в Манхэттен-Бич, а визуальные эффекты — в Weta Digital в Веллингтоне. В начале мая производственные протоколы по охране здоровья и безопасности были одобрены правительством Новой Зеландии, что позволило возобновить съёмки. 1 июня 2020 года Ландау разместил в Instagram фотографию себя и Кэмерона, показывающую, что они вернулись в Новую Зеландию для возобновления съёмок. После прибытия Кэмерона и 55 других членов съёмочной группы, приехавших в Новую Зеландию, начали двухнедельный период изоляции под наблюдением правительства в отеле в Веллингтоне, прежде чем возобновить съёмки. Таким образом, «Аватар 2» и «Аватар 3» стали первыми крупными голливудскими блокбастерами, возобновившими производство после остановки съёмок из-за пандемии. 16 июня 2020 года Кэмерон возобновил съёмки, а Ландау опубликовал в Instagram фотографию съёмочной группы.

Съёмки фильма были завершены в сентябре 2020 года.

Реакция

Кассовые сборы 
По состоянию на 23 февраля 2023 года фильм заработал 660,7 миллионов долларов в США и Канаде и 1,589 миллиардов долларов на других территориях, что составляет в общей сложности 2,249 миллиардов долларов. Он вышел во всём мире и заработал 441,7 миллиона долларов, что является 11-м по величине за всё время и третьим по величине в эпоху пандемии COVID-19 после фильмов «Человек-паук: Нет пути домой» (601 миллион долларов) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (452,4 миллиона долларов). Сборы от показов IMAX составили 48,8 миллиона долларов, что является вторым по величине глобальным уик-эндом за фильм, выпущенный в кинотеатрах IMAX. Это самый кассовый фильм 2022 года, четвёртый кассовый фильм всех времён, второй кассовый фильм Disney и самый кассовый фильм эпохи пандемии.

Это четвёртый фильм, достигший отметки в 1 миллиард долларов в эпоху пандемии после фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган: Мэверик» и «Мир юрского периода: Господство», а также шестой по скорости в целом, достигший этой отметки. Он преодолел отметку в 2 миллиарда долларов 22 января, став первым фильмом в эпоху пандемии и шестым в истории, достигшим этой отметки. Он также является вторым по скорости, заработавшим более 2 миллиардов долларов, достигнув рубежа за 40 дней.

США и Канада 
К 14 декабря 2022 года, до выхода фильма в США и Канаде, Boxoffice Pro прогнозировал, что в первые выходные фильм заработает 145—179 миллионов долларов, и его общие окончательные валовые сборы составят от 574 до 803 миллионов долларов. Фильм заработал 53,2 миллиона долларов в первый день, в том числе 17 миллионов долларов из предпоказов в четверг вечером. Он заработал в первый уик-энд 134,1 миллионов долларов, что почти в два раза превышает открытие первого фильма в размере 77 миллионов долларов, но ниже ожиданий, заняв первое место в прокате. «Deadline Hollywood» и «Variety» написали, что сильные показатели выхода аудитории, небольшое ежедневное падение, ограниченная конкуренция со стороны других фильмов и предстоящие рождественские праздники — всё это указывает на вероятные сильную прибыль в прокате.

Фильм заработал 63,3 миллиона долларов во второй уик-энд, что на 53 % меньше и 95,6 миллиона долларов за четырёхдневные рождественские выходные, оставаясь на первом месте. Кассовые аналитики, что частичное снижение кассовых сборов было из-за североамериканского зимнего шторма в декабре 2022 года. В третий уик-энд фильм заработал 67,4 миллионов долларов, увеличив сборы на 6 %, а также заработал 88,8 миллиона долларов за четырёхдневные новогодние выходные, став вторым кассовым фильмом 2022 года в Северной Америке. Он оставался самым кассовым фильмом в прокате в течение первых семи уик-эндов, самым высоким количеством последовательных выходных для любого фильма со времён первого фильма.

Другие территории 
За пределами США и Канады фильм заработал 307,6 миллиона долларов в 52 странах за первую неделю после выхода. Наибольшее открытие фильма к концу недели было в Китае (56,8 миллионов долларов), Южной Корее (24,9 миллионов долларов), Франции (21,7 миллионов долларов), Германии (19,4 миллинов долларов) и Индии (19,2 миллионов долларов). Во второй уик-энд фильм заработал 168,6 миллиона долларов, снизив сборы на 42 %. В третий уик-энд он заработал 186,7 миллиона долларов, что на 6 % больше, чем в предыдущий уик-энд. В четвёртый уик-энд он заработал 132,6 миллиона долларов, снизив сборы на 30 %, став самым кассовым фильмом эпохи пандемии за пределами США и Канады. В пятый уик-энд он заработал 88,6 миллиона долларов, снизив сборы на 36 %, в то время как в шестом он заработал 53,6 миллиона долларов, снизив сборы на 38 %. Пятью крупнейшими странами к 29 января 2023 года являются Китай (237,1 миллионов долларов), Франция (137 миллионов долларов), Германия (124,4 миллионов долларов), Южная Корея (103,3 миллионов долларов) и Великобритания (85,7 миллионов долларов). Он стал самым кассовым фильмом всёх времен в двадцати странах, включая Германию, Францию, Австрию, Турцию и Новую Зеландию.

Китай 
В день выхода фильма Tianjin Maoyan Weiying Culture Media подсчитала, что фильм заработает 357 миллионов долларов (2,5 миллиарда йен) и 100 миллионов долларов в первый уик-энд. По данным Artisan Gateway, он заработал 57 миллионов долларов за первую неделю в Китае. Это включало в себя сборы в размере 51,3 миллиона долларов в уик-энд. На кассовые сборы фильма повлиял недавний всплеск заражения COVID-19 в стране. Тем временем компания IMAX сообщила, что фильм ознаменовал свой лучший уик-энд в Китае со сборами 15,8 миллионов долларов.

Во второй уик-энд фильм заработал 25,9 миллиона долларов, снизив сборы на 55 %, затем увеличив на 42 % в новогодние выходные с 36,9 миллионами долларов и снова снизив на 55 % с 16,5 миллионами долларов в пятом. «Variety» предсказал, что он будет продолжать доминировать в регионе из-за отсутствия фильмов, предлагающих ему конкуренцию. В пятые выходные он стал самым кассовым американским фильмом эпохи пандемии в стране с 211,8 миллионами долларов.

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы от критиков. На сайте «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 76 % со средней оценкой 7,1/10. Консенсус сайта гласит: «В повествовании это может быть довольно стандартным материалом, но с визуальной точки зрения „Аватар: Путь воды“ — это потрясающе захватывающий опыт». Metacritic присвоил фильму оценку 69 из 100 на основе 57 отзывов, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Критик из «ReelViews» Джеймс Берардинелли назвал «Путь воды» «потрясающим», заявив, что это «возможно, не самый сложный или интеллектуально строгий фильм, но он иллюстрирует то, что сегодня означает кинематограф». Что касается визуальных эффектов, Берардинелли заявил, что он «никогда не сможет нормально описать скачок вперёд, который делает „Путь воды“», и что «это настолько близко к виртуальной реальности, насколько это возможно в кинотеатре». Что касается сюжета, Берардинелли сказал, что «общее повествование имеет знакомое качество», но «сюжет достаточно увлекателен, и у всех персонажей есть свои арки». Критик Оуэн Глейберман похвалил фильм как «головокружительно эффектное продолжение» с «чудесно сохранившимися» экшн-сценами, «сценами, которые будут заставлять ваши глаза лопаться, голова будет кружиться и ваша душа будет бежать» и «современное 3D (никогда не бросающееся в глаза, просто изображения, которые выглядят и ощущаются скульптурными), что заставляет каждое подводное скольжение в фильме ощущаться как эмпирический, как тот, на котором вы буквально находитесь». Дэвид Симс сказал, что фильм поразит зрителей и продемонстрирует «новые прелести… в инопланетном мире Пандоры», отметив при этом, что фильм начинается с медленного начала, «занятого деталями сюжета, поскольку фильм его обновляет, как и всё, что мы когда-либо видели на экране — до тех пор, пока эта корона неизбежно не будет передана в декабре 2024 года, предполагаемой дате выхода „Аватара 3“».

Однако некоторые критики считали, что фильм был чрезмерно длинным и что сюжет был недостаточно существенным, чтобы оправдать его длительность. Критик журнала «The New Yorker» Энтони Лейн высказал мнение: «Фильм длится более трёх часов, некоторые из них опасно близки к мазку; только в последней трети Кэмерон наносит удар кнутом и напоминает нам, что в хореографии экшн-сцен он остается непревзойденным». Критик журнала «The Guardian» Питер Брэдшоу критиковал «очень мягкий сюжет» и отмечал, что, несмотря на изменение обстановки, «нет ни одного интересного визуального образа». Обозреватель «San Francisco Chronicle» Мик ЛаСалль назвал фильм «часовым рассказом, уложенным в 192-минутный фильм», признав при этом, что фильм «выглядит довольно хорошо», включая «одно из лучших применений 3D на сегодняшний день, с визуальными эффектами», которые, кажется, были задуманы в трёх измерениях". Критик журнала «The Telegraph» Робби Коллин сказал, что в фильме «нет сюжета, нет ставок и ужасных диалогов» и что «при всём своём разрастании мира, „Путь Воды“ является сужающим горизонт опытом — печальное зрелище великого режиссёра, идущего вспять из творческого тупика».

Сайт Toronto Star прокомментировал, что фильм был плохо принят некоторыми коренными народами Канады, и рассматривается как попытка изобразить колониальную борьбу коренного населения, а рецензент Дрю Хейден Тейлор отметил: «Это также довольно общепринято по-своему и несколько скучно. Предсказуемо. Я был вовлечён в кривые карточные игры с менее предсказуемой сюжетной линией».

По итогам 2022 года некоторые издания, в том числе Empire, Cinema Blend,, ScreenRant, Looper, Gizmodo, «Мир фантастики» включили «Аватар: Путь воды» в свои списки лучших фантастических фильмов года. Французский журнал Première и посетители сайта «Фантлаб» назвали его лучшим фильмом года.

Награды и номинации 
В 2023 году фильм был номинирован на премию «Оскар» в четырёх категориях: лучший фильм, лучший звук, лучшая работа художника-постановщика и лучшие визуальные эффекты — и стал лауреатом лишь в последней из этих номинаций. Также фильм номинировался на две премии Энни, две премии BAFTA (получил награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты»), пять премий «Выбор критиков» (выиграв одну) и две премии «Золотой глобус». Он был назван одним из десяти лучших фильмов 2022 года Национальным советом кинокритиков США и Американским институтом киноискусства.

Сиквелы 
«Путь воды» — первый из четырёх запланированных сиквелов «Аватара». Съемки «Аватара 3» начались одновременно с этим фильмом в Новой Зеландии 25 сентября 2017 года. Было объявлено, что актёры из предыдущих фильмов, в том числе Уортингтон, Салдана, Лэнг, Уивер, Паундер, Кертис, Рибизи, Мур, Рао и Джеральд, вернутся. Уна Чаплин присоединится к Дэвиду Тьюлису в качестве новых персонажей.

Хотя два последних сиквела, как сообщается, получили зелёный свет, Кэмерон заявил в интервью в ноябре 2017 года: «Давайте посмотрим правде в глаза, если „Аватар 2“ и 3 не принесут достаточно денег, не будет 4 и 5 фильма». Позже Тьюлис подтвердил это в феврале 2018 года, заявив, что «они делают 2 и 3, они увидят, пойдут ли люди и увидят их, а затем сделают 4 и 5». И наоборот, Уивер заявила в ноябре. В 2018 году, после того как первые два сиквела завершили основные съемки, она в настоящее время «занята съемками Аватара 4 и 5», что несколько СМИ интерпретировали как подтверждение того, что съемки двух последних сиквелов начались.

В январе 2019 года перед лицом предполагаемого приобретения 21st Century Fox компанией Walt Disney Company генеральный директор Disney Боб Айгер подтвердил, что и Аватар 4 и Аватар 5 разрабатываются, но официально не получили зелёный свет. По словам продюсера Ландау в феврале 2019 года, Айгера могли неверно истолковать. Он сказал, что «Аватар 4 и 5» «не только получили зелёный свет», но и треть «Аватара 4» уже снята.

Музыка 

В качестве ведущего сингла к саундтреку фильма была записана песня «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» в исполнении канадского певца The Weeknd.

Примечания

Ссылки 
 

Аватар (серия фильмов)
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Фантастические фильмы 2022 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы об инопланетянах
Фильмы США в 3D
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы
Фильмы на вымышленном языке
Фильмы, спродюсированные Джеймсом Кэмероном
Фильмы США 2022 года
Фильмы-сиквелы США
Фильмы IMAX